Sheets ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Sheets (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ben Sheets (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brittany Sheets (* 1988), besser bekannt als Mars Argo, US-amerikanische Webvideoproduzentin und Singer-Songwriterin

 Larry Sheets (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Martin Sheets († 2015), US-amerikanischer Special-Olympionike

Sonstiges:
 Sheets Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika